Het German Darts Championship 2018 was het tiende van dertien Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2018. Het toernooi werd gehouden van 31 augustus tot en met 2 september in Halle 39, Hildesheim, Duitsland.

Michael van Gerwen won het toernooi door in de finale James Wilson met 8-6 te verslaan. Van Gerwen gaf slechts 7 legs af in het hele toernooi.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg ook dit jaar £135,000.

Het prijzengeld telt mee voor de PDC Order of Merit, de Pro Tour Order of Merit en de European Tour Order of Merit. Maar als een geplaatste (top 16) speler in de tweede ronde wordt uitgeschakeld krijgt hij wel het prijzengeld van £2,000, maar telt dat NIET mee voor de Orders of Merit, zelfs niet voor de European Tour Order of Merit.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 29 juni 2018. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van vijf kwalificatie evenementen - 18 naar de UK Qualifier van 15 juni in Wigan, acht naar de West/South European Qualifier van 30 augustus, vier naar de Host Nation Qualifier eveneens daags voor het toernooi, één naar de winnaar van de Nordic & Baltic Qualifier van 26 mei (2018-10) en een van de East European Qualifier van 25 augustus (2018-10).

Peter Wright, tweede op de wereldranglijst, trok zich terug vóór het toernooi. Daarom werd Steve Beaton, de hoogstgeplaatste UK Qualifier, als 16e geplaatst en kon een vijfde Host Nation Qualifier meedoen.

Schema

Dartswedstrijd in Duitsland
Darts in 2018
Sport in Hildesheim
PDC Pro Tour
Sportevenement in Nedersaksen